2 miejscowości w Polsce: 
 Łochowice – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Białe Błota 
 Łochowice – wieś w woj. lubuskim, w pow. krośnieńskim, w gminie Krosno Odrzańskie